«Смесь орешков» (, другое название — «Совершенно чокнутый») — кинофильм.

Сюжет 

В фильме рассказывается о работе службы спасения от суицида по телефону, представляющей собой американскую версию «телефона доверия». Каждый день её служащим приходится общаться с психически неуравновешенными людьми, а иногда и с просто сумасшедшими. Такой службой без проблем для собственного психического здоровья может руководить только неисправимый оптимист, каковым и является главный герой. Но даже у него возникают проблемы, когда под рождество выясняется, что службу хотят закрыть.

Фильм является ремейком французской комедии 1982 года «Дед Мороз — отморозок».

В ролях

Съёмочная группа

Саундтрек 

 «Mixed Nuts» — Dr. John — 2:29
 «I'll Be Home for Christmas» — Фэтс Домино — 4:08
 «Santa Baby» — Эрта Китт — 3:26
 «Jingle Bells» — «Eastern Bloc» — 2:25
 «Blue Christmas» — Леон Редбоун — 2:24
 «What Are You Doing New Year’s Eve?» — «The O'Jays» — 5:14
 «Mixed Notes» — Джордж Фентон — 3:48
 «Grape Jelly» — Адам Сэндлер — 1:25
 «Christmas Melody» — Джордж Фентон — 2:54
 «The Night Before Christmas» — Карли Саймон — 3:39
 «Silent Night» — Baby Washington — 3:23
 «White Christmas» — The Drifters — 2:41

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Рождественские фильмы
Фильмы США 1994 года
Фильмы о психических заболеваниях
Фильмы-ремейки США
Фильмы по сценариям Норы Эфрон
Фильмы Норы Эфрон